Того року турнір проводився вперше.

Мона Бартель і Крістина Плішкова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ейжа Мугаммад і Марія Санчес з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Oracle Challenger Series – Chicago, парний розряд